O rio dos Índios é um curso de água do estado de Santa Catarina, no Brasil.

Indios, Rio Dos